Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучший фильм () — американская кинематографическая награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса лучшему фильму года.

Лауреаты

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 

Фильм